Auriglobus är ett släkte av fiskar. Auriglobus ingår i familjen blåsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåsfiskar
Auriglobus